Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 2011 si è disputato dal 15 marzo al 4 aprile 2011.

Il successo è andato ai Connecticut Huskies, che hanno sconfitto in finale i Butler Bulldogs. Il premio di Most Outstanding Player è stato conferito a Kemba Walker, giocatore degli Huskies.

Risultati

Primo turno 
Incontri disputati il 15 e 16 marzo 2011.

Fasi regionali

East Regional

West Regional

Southwest Regional

Southeast Regional 
{{16TeamBracket
| team-width = 180
| RD1=Secondo turno17 marzo
| RD2=Terzo turno19 marzo
| RD3=Semifinali ("Sweet Sixteen")24 marzo
| RD4=Finale ("Elite Eight")26 marzo
| RD1-seed01= 1
| RD1-team01= 
| RD1-score01= 74
| RD1-seed02= 16
| RD1-team02= 
| RD1-score02= 51
| RD1-seed03= 8
| RD1-team03= 
| RD1-score03= 60
| RD1-seed04= 9
| RD1-team04= 
| RD1-score04= 58
| RD1-seed05= 5
| RD1-team05= 
| RD1-score05= 73
| RD1-seed06 = 12
| RD1-team06= 
| RD1-score06= 68
| RD1-seed07= 4
| RD1-team07= | RD1-score07= 72| RD1-seed08= 13
| RD1-team08= 
| RD1-score08= 58
| RD1-seed09= 6
| RD1-team09=
| RD1-score09=71
| RD1-seed10= 11
| RD1-team10=| RD1-score10=86| RD1-seed11= 3
| RD1-team11= | RD1-score11= 74| RD1-seed12= 14
| RD1-team12= 
| RD1-score12= 66
| RD1-seed13= 7
| RD1-team13=| RD1-score13=78| RD1-seed14= 10
| RD1-team14= 
| RD1-score14=76
| RD1-seed15= 2
| RD1-team15= | RD1-score15= 79| RD1-seed16= 15
| RD1-team16= 
| RD1-score16= 51
| RD2-seed01= 1
| RD2-team01= 
| RD2-score01= 70
| RD2-seed02= 8
| RD2-team02= | RD2-score02= 71| RD2-seed03= 5
| RD2-team03= 
| RD2-score03= 65
| RD2-seed04= 4
| RD2-team04= | RD2-score04= 70| RD2-seed05= 11
| RD2-team05= 
| RD2-score05= 67
| RD2-seed06= 3
| RD2-team06= | RD2-score06= 89| RD2-seed07= 7
| RD2-team07= 
| RD2-score07= 65
| RD2-seed08= 2
| RD2-team08= | RD2-score08= 73| RD3-seed01= 8
| RD3-team01= | RD3-score01= 61| RD3-seed02= 4
| RD3-team02= 
| RD3-score02= 54
| RD3-seed03= 3
| RD3-team03= 
| RD3-score03= 74
| RD3-seed04= 2
| RD3-team04= | RD3-score04= 83| RD4-seed01= 8
| RD4-team01= | RD4-score01= 74| RD4-seed02= 2
| RD4-team02= 
| RD4-score02= 71
}}

 Final Four 

 Formazione vincitrice Allenatore:  Jim CalhounVice-allenatori''': Kevin Ollie, George Blaney

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2011
Campionato di pallacanestro NCAA Division I